Tick ist:

 der deutsche Name einer Comicfigur von Walt Disney, siehe Bewohner von Entenhausen
 ein unwillkürliches Verhalten, die korrekte Schreibweise lautet Tic
 umgangssprachlich eine bestimmte Angewohnheit oder Eigenart eines Menschen, siehe Spleen
 beim IPX-Routing (IPX-Rip) ein Delay von 1/18 Sekunde. Anstelle von Hop Counting unter IP-RIP, wird bei IPX-RIP die Anzahl Ticks als Angabe der Metrik verwendet.
 in verschiedenen Computerbetriebssystemen (z. B. Windows, Mac OS) eine von Software zählbare Einheit (1 Tick = 1 Chipberechnungsschritt)
 eine Bezeichnung für das Kinderspiel Fangen
 im englischsprachigen Raum ein Häkchen oder ähnliches Kontrollzeichen
 die kleinstmögliche Preisänderung eines Wertpapierkurses an Spot- oder Terminbörsen, siehe Notierungssprung

The Tick steht für:

 The Tick, eine Comicfigur, die 1986 von Ben Edlund entworfen wurde
 Der Tick (1994–1997), eine auf dem Comic basierende Zeichentrickserie
 The Tick (2001), eine auf dem Comic basierende 9-teilige Fernsehserie von FOX
 The Tick (Fernsehserie) (seit 2016), eine auf dem Comic basierende Fernsehserie

Siehe auch:
 …tick… tick… tick…, ein US-amerikanischer Spielfilm von 1970
 Tick, Tick… BOOM!, ein Musical
 Deer Tick, eine US-amerikanische Indie-Folk-Band
 Tikk, TIC, TIK, TIG